Чувашская антропонимия — совокупность антропонимов, то есть собственных имён для именования человека. Чувашский именник отличается большим разнообразием и включает как исконно чувашские имена, являющиеся продолжением булгарской и ранее пратюркской антропонимии, так и заимствованные имена греческого, еврейского и римского происхождения («православные» или «русские») вследствие насильственной христианизации, а также арабского, персидского, монгольского и кипчакского, заимствованными в периоды принятия ислама волжскими булгарами и нахождения их в подданстве Казанского Ханства. Современная антропонимическая модель трёхчленна: личное имя, отчество и фамилия.

В настоящее время дохристианские имена используются интеллигенцией, некрещёными чувашами, чувашами-мусульманами, а также чувашами, пытающимися возродить старые народные традиции.

Первое исследование чувашских языческих имён провёл В. К. Магницкий. В своей книге «Чувашские языческие имена» (1905) он привёл более 10 000 мужских имён. Если посмотреть на список этих имён, то можно найти среди них как собственно чувашские (болгарские) имена, так и производные от русских, арабских и персидских имён, в том числе различные формы одного и того же имени. Например, Ванюш, Ванюшка, Ванюхха являются одним и тем же именем. После этого исследования чувашских дохристианских имён не производились.

Подлинные исследования по ономастике, то есть этнономике, топонимике и антропонимике чувашских личных имён начались лишь в 80-е годы XX века. Первым таким исследованием стали «Ҫын ячӗсем» («Имена людей») И. А. Андреева. В развитие ономастики чувашского Поволжья внесли публикации в межвузовском сборнике «Диалекты и топонимия Поволжья» (ответственный редактор Г. Е. Корнилов). Среди публикаций такого рода выделяются статьи Л. В. Даниловой.

Особого внимания заслуживает «Краткий этимологический словарь чувашских дохристианских женских личных имён» , составленный на антропонимических материалах, собранных в 1984 году в девяти населённых пунктах Татарстана. Вывод этого исследования состоит в том, что чувашские имена заимствованы в различное время (начиная с XV в.) из татарского языка. В той же экспедиции  исследовал дохристианские личные мужские имена. На основе собранных данных и хранящихся в научном архиве Чувашского гуманитарного института антропонимических материалов он составил «Историко-этимологический словарь чувашских личных мужских имён».

Обряд именаречения 

После рождения ребёнка и до совершения обряда имянаречения его обыкновенно звали Ятсӑр («Безымянный», «Безымянная»). Период этот, как правило, длился от одного дня до двух недель, причём сам обряд считалось предпочтительным проводить через семь дней. Оставление ребёнка без имени на более долгий срок считалось нежелательным: согласно поверью, послеродовая чистота больше не защищала его от злых духов и колдунов. Кроме того, родители опасались того, что безымянного ребёнка рано или поздно разыщет шайтан (Шуйттан) и назовёт его так, как ему самому заблагорассудится.

Ко дню совершения обряда готовились заранее. В доме новорождённого и близких родственников готовились сырок (творог), хлеб и каша, суп и чувашское традиционное пиво сӑра. После завершения приготовлений родители новорождённого созывали самых близких родственников: дедушек и бабушек ребёнка по отцовской (асатте-асанне) и материнской линии (кукаҫи-кукамай), его родных дядь и тёть, а также некоторых других кровных родственников со стороны отца. Помимо них, родители могли пригласить также тех соседей и знакомых, с которыми их связывали долгие тесные отношения. В общем же, число приглашённых было не очень большим.

Первая часть обряда совершалась внутри дома. Приглашённые родственники и гости брали в руки кусочки хлеба и сыра и, встав лицом к приоткрытой двери, обращались с молитвой к Богу (Турӑ). Подчёркивая, что ребёнок является творением Бога, и что только он один может подарить ребёнку здоровье и долголетие, они обращались к нему, прося дать новой душе здоровья и счастья, а для себя просили обильного урожая, хорошего приплода и целую скамью детей.

После этого каждый из присутствующих отщипывал понемногу от своих кусочков хлеба и сыра и бросал в четыре угла дома: сначала в почётный угол, затем в угол печи, в передний угол около печи и в угол двери. Таким образом они символически желали новорождённому увидеть весь свет.

Вторая часть обряда проходила во дворе и, по предположению исследователей, являлась актом обращения не только к Богу, но и к духам и предкам, проживавшим вне сельской территории. Выйдя во двор, родители и родственники новорождённого приносили в жертву Турӑ кашу и пиво, просили защитить ребёнка и в том месте, где он будет расти, и там, куда он отправится уже выросши; желали ему жить «до тех пор, пока он не обует лапти задом наперёд» (то есть, до глубокой старости).

Имя ребёнку давал шурсухал (аксакал, самый уважаемый старик в роду). Он мог либо предложить имя сам, либо спросить мнение родителей или других родственников из числа мужчин. Когда те говорили заранее приготовленное имя, он отвечал: «Ҫапла пултӑр» («Да будет так») — и с тех пор имя закреплялось за новорождённым.

После этого гости снова собирались в доме, где мать приглашала новорождённого к столу, называя того по имени. Родственники тем временем благословляли ребёнка, а один из них выкрикивал его имя в печную трубу и также приглашал его к совместной трапезе, после которой обычно следовали песни и пляски.

Перед уходом родственники снова желали новорождённому ни в чём не испытывать нужду, быть для своих родителей большим подспорьем, а также, вставая из-за стола, одаривали его и роженицу деньгами и необходимыми вещами (одёжкой, пелёнками и т. д.).

Известные имена 
Тайман, Тăхтаман, Парăс, Атăл, Çеçке, Тускилчĕ, Илем, Улăп, Упа, Тирĕк, Тирек,

Образование имён 

 АЙ-, аффикс сложносоставных имён. В женских именах означает «красивая», «красавица», в мужских — «счастье», «счастливый час». Происходит от общетюркского (из татарского) ай (месяц, луна). Примеры — Айӑмпи (ж. и.), Айпӑлат (м. и.)
 АК-, тюркский компонент сложносоставных имен со значением «белый, чистый». Заимствован из общетюркских языков через татарский. Примеры: Акпарӑс, Акпӑлат.
 -ВАН, аффикс-компонент, образующий мужские имена. Согласно И. А. Андрееву, он восходит к персидскому апеллятиву ван (князь). Примеры: Эливан, Ухливан, Ситяхван.
 -ВЕР, аффикс-компонент неизвестного происхождения. Образует чаще женские имена, реже — мужские. Примеры: Илтевер, Синтевер, Телхивер (), Акивер (м. и.)
 -(Й)ЕР, второй компонент сложносоставных мужских имён, восходит к персидскому апеллятиву яр (друг, подруга). Примеры: Илтиер, Патьер, Тутьер. В татарском имениннике много имён с «Яр», который выступает как первый и как второй компонент. Компонент встречается в марийских, удмуртских именах.
 -(К)КА, -(К)КЕ, -(Х)ХА, аффикс-компонент, образующий мужские и женские имена. Примеры: Тютюлка (м. и.), Элтукка (ж. и.), Сверкке (ж. и.), Ситьрухха (м. и.) Энки (Инна), Акки (Акинья), Юркка (Юра), Санькка (Саша), Ванюкка (Ваня), Анукка (Анна), Укка, Серкка (Сергей), Шÿлькки. 
 -КАЙ/-КЕЙ, аффикс-компонент, образующий имена мужчин. Примеры: Элекей, Яркай, Шемеккей.
 -ЛЕЙ, второй компонент мужских имён. С большой долей вероятности следует считать, что он мордовского происхождения: ,  «река, речка, речушка». Примеры: Евлей, Селей.
 -МАН/-МЕН, аффикс-компонент неизвестного происхождения, образующий мужские имена. Примеры: Илемен, Патман, Тӑхтаман (это имя носит муж Нарспи в одноимённом произведении К. В. Иванова).
 -МАС/-МЕС, аффикс-компонент, образующий мужские и женские имена. Примеры: Элмес (м. и.), Уламас (м. и.), Таймас (ж. и.)
 МӐРСА, МУРСА, -МУРÇĂ  компонент сложносоставных мужских имён. Перс. м. и. Мирза (господин, князь, царевич), тат. м. и. Мирза, Морза. Апеллятив мырза, мурза как имяобразующий компонент вошел также в некоторые финно-угорские языки (марийский язык, удмуртский язык). Примеры чувашских имён: Мурсанюк, Мурсук, Талмӑрса, Мӑрсапай, Паймурса
-МАТ/-МЕТ аффикс компонент с арабского, имена: Мехмет, Асамат, Шехмет, Салахмат
 -МУК, аффикс-компонент, уменьшительно-ласкательный суффикс марийского происхождения, образующий мужские имена.
 -НАР/-НЫР, аффикс-компонент, образующий мужские имена. В северных районах Чувашии много названий населённых пунктов с -нар/-нер, которые являются одновременно личными именами. Примеры: Васнар, Сетнер.
 -НА/-НЕ, аффикс-компонент, образующий женские имена. Примеры: Элине, Шехрине, Тайруна.
 -НЕССА/-НИССА/-НИҪА, второй компонент сложносоставных женских имён. Перс. ж. и. Ниса («госпожа», букв. «женщины»), похожее имя есть в татарском и узбекском языке. Примеры: Минисса, Шернесса, Миниҫа.
 -НУК/-НӲК, аффикс-компонент уменьшительно-ласкательный суффикс марийского происхождения, образующий мужские и женские имена.
 -ПАНУ, второй компонент сложносоставных чувашских женских имён. Перс. ж. и. Бану (госпожа). Примеры: Элпану.
 -ПИ, аффикс-компонент, образующий женские имена. От перс. биби («госпожа, женщина высшего круга, дама, матрона; жена, госпожа, хозяйка»). Примеры: Эветпи, Илепи, Укапи, Шелепи, Хунерпи.
 -ПИНЕС/-ПИНАС/-ПЕНЕС. От перс. м. и. Бинеш («разум»). Примеры: Шерпинес, Шерпинас, Шерпенес.
 -ПУСТАН/-ВУСТАН/-УСТАН. Второй апеллятив сложносоставных женских имён. Перс. апеллятив бустан (цветник, баштан, бахча, огород). Примеры: Шервустан, Шехрустан.
 -ПИК/-ПИКЕ, -ПИККА/-ПИККЕ. Тюркское бике («госпожа») от бег («правитель, господин, бек»). Подобные образования в именах встречаются также в марийском (где б/п переходит в губно-зубное в), удмуртском языках. Примеры: Элпикке, Хампике, Силпик.
 -РУК. Аффикс-компонент неизвестного происхождения,или же персидского, по примеру: Фарух,Шахрух.(перс. Рух- душа)образует как мужские, так и женские имена. Примеры: Пайрук (), Ентирук (, хотя здесь аффиксом возможно является -тирук)
 -САР. Аффикс-компонент, образующий несколько мужских имён. По своему происхождению восходит к перс. -зар. Примеры: Упамсар, Туксар, Тухсар.
 СЕВЕР/СӖВЕР. Компонент сложносоставных женских имён. От перс. зивар («украшение, убранство, убор, наряд»). Может быть как первым, так и вторым компонентом. Примеры: Северпи, Северук, Илсӗвер.
 -СЛУ, - СЛА второй компонент сложносоставных женских имён. Восходит к татарскому апеллятиву сылу («красивый, миловидный; изящный, красавец, красавица»), сылулык («красота, миловидность; изящность»). Этот апеллятив встречается также в марийских, удмуртских именах. Примеры: Эрнеслу, Уняслу, Минасла, Тевесле.
 -СУЛТТАН, второй компонент сложносоставных мужских и женских имён. Араб. м. и. Султан (повелитель, император). Встречается в марийских и удмуртских именах. Пример: Пиксулттан.
 -ТАР/-ТЕР, аффикс-компонент неизвестного происхождения, образующий мужские имена. Примеры: Пайтар, Симентер, Хунтер.
-ТЕ/-ТИ, аффикс-компонент образует только мужские имена.  От чув. Ате (Отец), Асате (Дед). Примеры: Улате, Малате, Саванти, Хуратти
 -ТЕЙ. Аффикс-компонент, образующий множество мужских имён. Происходит от  («дядя, старший брат, почётное название старших мужчин»). Примеры: Авантей, Савантей, Тиментей, Тумантей
-ТИМӖР, аффикс-компонент образует мужские имена.  Происходит от тюркского слова Тимер (железо). Примеры: Улатимӗр (Владимир), Сантимӗр (Сантимир), 
-МУХА/-МУЛА аффикс-компонент образует мужские имена чувашей Татарстана и Башкирии. Происходит от араб. Мухамат и Мулла (Повелитель). Примеры: Аҫмуха, Ильмуха, Кӗлмуха, Акмула, Таймула,
-УШ аффикс компонент образует православные чувашские имена: Чāпуш, Савруш, Алмуш, Ануш, Тāxтамуш, Альуш, Серуш, Ваньуш, Павлуш, Энтрьуш, Витьуш.

Адаптированные имена 
В настоящее время большинство чувашей использует неадаптированные русские имена. Старые адаптированные варианты применяются в основном в быту, а также в сельской местности.

Православные 

 Агафья — Уканеш, Укьяна, Укахви, Акахфи, Аганя, Агаши,
Агапия — Укапи, Укка
 Аксинья — Укҫи(не), Укҫинка, Укҫук, Акщиня Акулина — Кулине Александр — Сантӑр, Сашук, Санькка, Сантей Алексей — (А)лекҫей, Алюкка, Люхха, Элекҫей, Элешке, Алюшка Алёна — Улюна , Улине, Элине, Алюнкка Андрей — Энтри, Унтри, Энтрÿш Андриан — Энтӗриан Анисья — Унеҫ, Униҫ, Анищща Анна — Анни, Анюка, Ануш, АнуккаАлексей — Альуш, АлюккаВитя — Витьуш Арабско-мусульманские 

 Мужские 
 Абу [кунья] — Апу Аббас — Аппас, Апаш Абдулла — Аптулла, Айтул Абдулхай — Аттюхха Абдуррахман — Этрехмен Абдуссалам — Эпселем, Эпселим Абуль-Хасан — Апӑльхан Адхам — Ахтем, Эхтем Акрам — Акрам Али — Али, Кали(к) Амир — Эмир Анвар — Анвар, Энвер Женские 
 Айша — Айса(н) Алима — Элиме Амина — Эмине Арифа — Арихва, Арихве, Арккук Валима — Велиме, Вельмук Дина — Тине(пи) Забиба — Сапипе Заира — Сайра Зарина — Сарине''

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статья «Чувашские мужские имена» в чувашской Википедии.
 Статья «Чувашские женские имена» в чувашской Википедии.

Литература 
 

 

 Иванова, А. М. Словарь чувашских антропонимов дохристианской эпохи / А. М. Иванова, Э. В. Фомин. —  Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. — 407 с. — ISBN 798-5-7677-3089-6 
Магницкий, В. К. Чувашские языческие имена / В. К. Магницкий. — Казань, 1905. — 101 с. 

 

 Фомин, Э. В. Чувашский антропонимикон XVIII века: иная культурная реальность / Э. В. Фомин, А. М. Иванова. — Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. — 139 с. — ISBN 978-5-7677-3090-2

 

Имена по культуре
 
Антропонимия по народам